Tekes bezeichnet:

 einen Fluss in Kasachstan und China, siehe: Tekes (Fluss);
 einen Kreis des Kasachischen Autonomen Bezirks Ili im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China, siehe: Tekes (Kreis);
 eine Großgemeinde, die Sitz der Kreisregierung von Tekes ist, siehe: Tekes (Großgemeinde).